Semjonow steht für:

 Semjonow (Stadt), Oblast Nischni Nowgorod, Russland

Semenov steht für:
 (2475) Semenov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Semjonow, Semjonov, Semyonov, Semenov oder Semenow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Michailowitsch Semjonow (1922–1984), russischer Maler

 Anatoli Alexandrowitsch Semjonow (1841–1917), russischer Baumeister, Bauingenieur und Architekt
 Anatoli Anatoljewitsch Semjonow (* 1962), sowjetischer Eishockeyspieler

 Grigori Michailowitsch Semjonow (1890–1946), russischer Militär
 Julian Semjonowitsch Semjonow (1931–1993), russischer Schriftsteller
 Juri Nikolajewitsch Semjonow (1894–1977), russisch-deutscher Geograph und Schriftsteller
 Konstantin Sergejewitsch Semjonow (* 1989), russischer Beachvolleyballspieler
 Konstantin Semyonov (* 1969), israelischer Leichtathlet weißrussischer Herkunft
 Maksim Semjonov (* 1985), estnischer Eishockeyspieler
 Maxim Semjonow (* 1984), kasachisch-russischer Eishockeyspieler
 Mingijan Arturowitsch Semjonow (* 1990), russischer Ringer
 Nikolai Nikolajewitsch Semjonow (1896–1986), russischer Chemiker
 Pjotr Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1827–1914), russischer Geograph
 Pjotr Sergejewitsch Semjonow (1902–1986), sowjetischer Generaloberst der Artillerie
 Sergei Wiktorowitsch Semjonow (* 1995), russischer Ringer
 Serhij Semenow (* 1988), ukrainischer Biathlet
 Weniamin Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1870–1942), russischer Wissenschaftler

 Wjatscheslaw Semenow (1947–2022), sowjetischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Semjonowa, weibliche Namensform